Se Athen for artiklen om Grækenlands hovedstad

Athens er navnet på adskillige byer.

I USA 
 Athens, Alabama
 Athens, Californien
 Athens, Georgia
 Athens, Illinois
 Athens, Indiana
 Athens, Louisiana
 Athens, Maine
 Athens, Michigan
 Athens, Mississippi
 Athens, New York:
 Athens (by i New York)
 Athens (landsby i New York)
 Athens, Ohio
 Athens County i Ohio
 Athens, Pennsylvania
 Athens, Tennessee
 Athens, Texas
 Athens, Vermont
 Athens, West Virginia
 Athens, Wisconsin

I Canada 
 Athens, Ontario